Örkény, magyar keresztnév
 Örkény, magyar családnév

Földrajz
 Örkény, település Pest megye Dabasi járásában
 Alsó- és Felsőörkénypuszta, Csallóközaranyos része, Szlovákia,  Nyitrai kerület, Komáromi járás
 Örkénypuszta, Bőny része, Győr-Moson-Sopron megye, Győri járás
 Örkénytábor, egykor Örkény, ma Táborfalva része, Pest megye, Dabasi járás